Die Primera División 2008/09 (offiziell Liga BBVA) war die 78. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 30. August 2008 und endete am 31. Mai 2009.

Der FC Barcelona wurde zum 19. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 31-malige Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war der FC Villarreal.
 Aufgestiegen aus der Segunda División waren CD Numancia, FC Málaga und Sporting Gijón.

Teilnehmer 
In der Saison 2008/09 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:

Abschlusstabelle

Resultate 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
 3. – FC Sevilla – UEFA Champions League
 4. – Atlético Madrid – UEFA Champions League, Qualifikation
 5. – FC Villarreal – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 6. – FC Valencia – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 Finalist der Copa del Rey 2008/09 – Athletic Bilbao – UEFA Europa League, Dritte Quali-Runde

Absteiger in die Segunda División
 18. – Betis Sevilla
 19. – CD Numancia
 20. – Recreativo Huelva

Aufsteiger in die Primera División
 Deportivo Xerez
 CD Teneriffa
 Real Saragossa

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Zamora-Trophäe 
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

Saisonrekorde 

 Beste Heimmannschaft: FC Barcelona mit 45 Punkten
 Beste Auswärtsmannschaft: FC Barcelona mit 41 Punkten
 Beste Offensive: FC Barcelona mit 104 Toren
 Beste Defensive: FC Barcelona mit 34 Gegentoren

Zuschauerschnitt 

Quelle:

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2008/09 laliga.es

Einzelnachweise 

2008 09
Fußballsaison 2008/09